Minnesengři mohou být:

trubadúři / minnesängři, skladatelé minnesangů
Minnesengři (skupina) – česká folková skupina